Vojka est un toponyme qui peut désigner :
en 
Vojka, une localité située dans la province de Voïvodine, dans la municipalité de Stara Pazova et dans le district de Syrmie (Srem).
en 
Vojka, un village du district de Trebišov.